Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Björn Borg e Ove Nils Bengtson 6-2, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
 Björn Borg /  Ove Nils Bengtson (finale)

 Ross Case /  Colin Dibley (quarti di finale)
 Andrew Pattison /  John Paish (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1972